Cirebon ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier circa 2,3 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Sumber.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Cirebon erstreckt sich zwischen 108°40′ und 108°48′ s. Br. sowie zwischen 6°30′ und 7°00′ ö. L. Er grenzt im Osten und Nordosten an die Javasee, im Norden an den Regierungsbezirk Indramayu, im Westen an den Regierungsbezirk Majalengka, im Süden an den Regierungsbezirk Kuningan und im Südosten an den Regierungsbezirk Brebes (in der Provinz Zentraljava). Die Stadt Cirebon wird von dem gleichnamigen Regierungsbezirk umschlossen und bildet eine eigenständige Verwaltungseinheit.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Cirebon in 40 Distrikte (Kecamatan), die sich des Weiteren in 424 Dörfer gliedern, davon sind 412 ländlichen Charakters (Desa). Lediglich der Hauptstadt-Distrikt (Kec. Sumber) wird neben 2 Desa in 12 Dörfer städtischen Typs (Kelurahan) geteilt. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 2.740 Rukun Warga.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2"|Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 32.09.01 ||style="text-align:left"| Waled ||style="text-align:left"| Waled Kota || 30,79 || 52.659 || 56.013 || 1.819,2 || 103,0 || 12
|-
| 32.09.02 ||style="text-align:left"| Ciledug ||style="text-align:left"| Ciledug Kulon || 14,63 || 42.174 || 45.601 || 3.117,0 || 102,6 || 10
|-
| 32.09.03 ||style="text-align:left"| Losari ||style="text-align:left"| Panggangsari || 45,32 || 54.101 || 62.351 || 1.375,8 || 102,7 || 10
|-
| 32.09.04 ||style="text-align:left"| Pabedilan ||style="text-align:left"| Pabedilan Kidul || 25,82 || 51.475 || 58.198 || 2.254,0 || 101,4 || 13
|-
| 32.09.05 ||style="text-align:left"| Babakan ||style="text-align:left"| Babakan gebang || 22,18 || 62.312 || 71.288 || 3.214,1 || 100,0 || 14
|-
| 32.09.06 ||style="text-align:left"| Karangsembung ||style="text-align:left"| Karangsuwung || 18,82 || 34.450 || 36.491 || 1.939,0 || 101,1 || 8
|-
| 32.09.07 ||style="text-align:left"| Lemahabang ||style="text-align:left"| Lemahabang || 22,65 || 50.751 || 55.569 || 2.453,4 || 103,2 || 13
|-
| 32.09.08 ||style="text-align:left"| Susukan Lebak ||style="text-align:left"| Susukan Agung || 18,05 || 37.010 || 41.147 || 2.279,6 || 104,4 || 13
|-
| 32.09.09 ||style="text-align:left"| Sedong ||style="text-align:left"| Panongan || 34,43 || 39.429 || 42.302 || 1.228,6 || 103,9 || 10
|-
| 32.09.10 ||style="text-align:left"| Astanajapura ||style="text-align:left"| Buntet || 28,91 || 75.737 || 79.884 || 2.763,2 || 105,1 || 11
|-
| 32.09.11 ||style="text-align:left"| Pangenan ||style="text-align:left"| Pangenan || 35,73 || 43.001 || 46.870 || 1.311,8 || 103,9 || 9
|-
| 32.09.12 ||style="text-align:left"| Mundu ||style="text-align:left"| Luwung || 27,40 || 73.591 || 81.221 || 2.964,3 || 105,0 || 12
|-
| 32.09.13 ||style="text-align:left"| Beber ||style="text-align:left"| Halimpu || 25,75 || 36.521 || 44.203 || 1.716,6 || 107,2 || 10
|-
| 32.09.14 ||style="text-align:left"| Talun ||style="text-align:left"| Kecomberan || 19,31 || 62.819 || 71.464 || 3.700,9 || 104,0 || 11
|-
| 32.09.15 ||style="text-align:left"| Sumber ||style="text-align:left"| Sumber || 29,54 || 80.959 || 96.725 || 3.274,4 || 103,9 || 2 / 12
|-
| 32.09.16 ||style="text-align:left"| Dukupuntang ||style="text-align:left"| Dukupuntang || 37,44 || 60.356 || 64.980 || 1.735,6 || 102,4 || 13
|-
| 32.09.17 ||style="text-align:left"| Palimanan ||style="text-align:left"| Palimanan Timur || 19,12 || 55.609 || 61.933 || 3.239,2 || 101,3 || 12
|-
| 32.09.18 ||style="text-align:left"| Plumbon ||style="text-align:left"| Plumbon || 19,03 || 73.416 || 82.323 || 4.326,0 || 104,7 || 15
|-
| 32.09.19 ||style="text-align:left"| Weru ||style="text-align:left"| Setu Kulon || 9,11 || 64.213 || 69.942 || 7.677,5 || 106,7 || 9
|-
| 32.09.20 ||style="text-align:left"| Kedawung ||style="text-align:left"| Kalikoa || 11,25 || 62.245 || 60.933 || 5.416,3 || 101,8 || 8
|-
| 32.09.21 ||style="text-align:left"| Gunung Jati ||style="text-align:left"| Klayan || 22,45 || 77.918 || 82.442 || 3.672,3 || 100,8 || 15
|-
| 32.09.22 ||style="text-align:left"| Kapetakan ||style="text-align:left"| Kapetakan || 67,04 || 51.601 || 60.975 || 909,5 || 103,3 || 9
|-
| 32.09.23 ||style="text-align:left"| Klangenan ||style="text-align:left"| Jemaras Kidul || 20,42 || 51.028 || 52.948 || 2.593,0 || 101,8 || 9
|-
| 32.09.24 ||style="text-align:left"| Arjawinangun ||style="text-align:left"| Arjawinangun || 24,29 || 62.813 || 70.730 || 2.911,9 || 102,7 || 11
|-
| 32.09.25 ||style="text-align:left"| Panguragan ||style="text-align:left"| Panguragan Kulon || 22,00 || 42.637 || 43.208 || 1.964,0 || 101,5 || 9
|-
| 32.09.26 ||style="text-align:left"| Ciwaringin ||style="text-align:left"| Ciwaringin || 16,10 || 38.107 || 38.381 || 2.383,9 || 100,1 || 8
|-
| 32.09.27 ||style="text-align:left"| Susukan ||style="text-align:left"| Bojong Kulon || 52,05 || 62.329 || 68.394 || 1.314,0 || 101,0 || 12
|-
| 32.09.28 ||style="text-align:left"| Gegesik ||style="text-align:left"| Gegesik Lor || 63,83 || 69.598 || 69.355 || 1.086,6 || 102,0 || 14
|-
| 32.09.29 ||style="text-align:left"| Kaliwedi ||style="text-align:left"| Kaliwedi Kidul || 28,77 || 35.996 || 40.912 || 1.422,0 || 100,9 || 9
|-
| 32.09.30 ||style="text-align:left"| Gebang ||style="text-align:left"| Gebang || 35,36 || 57.605 || 67.861 || 1.919,2 || 101,7 || 13
|-
| 32.09.31 ||style="text-align:left"| Depok ||style="text-align:left"| Depok || 16,38 || 57.071 || 66.246 || 4.044,3 || 103,2 || 12
|-
| 32.09.32 ||style="text-align:left"| Pasaleman ||style="text-align:left"| Pasaleman || 41,31 || 24.968 || 26.528 || 642,2 || 99,7 || 7
|-
| 32.09.33 ||style="text-align:left"| Pabuaran ||style="text-align:left"| Pabuaran Lor || 9,57 || 33.696 || 36.760 || 3.841,2 || 103,0 || 7
|-
| 32.09.34 ||style="text-align:left"| Karangwareng ||style="text-align:left"| Kubangdeleg || 27,19 || 26.563 || 28.547 || 1.049,9 || 103,5 || 9
|-
| 32.09.35 ||style="text-align:left"| Tengah Tani ||style="text-align:left"| Dawuan || 9,76 || 40.381 || 45.435 || 4.655,2 || 104,2 || 8
|-
| 32.09.36 ||style="text-align:left"| Plered ||style="text-align:left"| Kaliwulu || 13,23 || 51.092 || 55.102 || 4.164,9 || 104,5 || 10
|-
| 32.09.37 ||style="text-align:left"| Gempol ||style="text-align:left"| Gempol || 30,72 || 43.266 || 46.230 || 1.504,9 || 104,6 || 8
|-
| 32.09.38 ||style="text-align:left"| Greged ||style="text-align:left"| Nanggela || 32,22 || 51.073 || 56.812 || 1.763,3 || 105,8 || 10
|-
| 32.09.39 ||style="text-align:left"| Suranenggala ||style="text-align:left"| Karangreja || 25,73 || 41.386 || 46.081 || 1.790,9 || 101,1 || 9
|-
| 32.09.40 ||style="text-align:left"| Jamblang ||style="text-align:left"| Wangunharja || 16,59 || 35.240 || 38.236 || 2.304,8 || 102,1 || 8
|-
! 32.09 || Kab. Cirebon || Sumber || style="text-align:right"| 1.070,29 || style="text-align:right"| 2.067.196 || style="text-align:right"| 2.270.621
! style="text-align:right"| 2.121,5 || 103,0 || 412 / 12
|}

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 (Sensus Penduduk – SP 2020) lebten in Cirebon 2.270.621 Menschen, davon 1.118.696 Frauen und 1.151.925 Männer.
99,55 Prozent der Einwohner sind Muslime, Christen sind mit 0,43 % vertreten (7.250 ev.-luth. / 2.712 röm.-kath.), Buddhisten mit 0,02 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Politik 
Einige der lokalen politischen Eliten in Cirebon und den umliegenden Bezirken hatten sich dafür eingesetzt, aus der Stadt (Kota) Cirebon zusammen mit den Regierungsbezirken Cirebon, Indramayu, Kuningan und Majalengka möglicherweise eine neue Provinz durch Abspaltung von Westjava zu bilden (wie bereits im Jahr 2000 zuvor mit der Provinz Banten geschehen). Vertreter der Stadt Cirebon und der drei erstgenannten Kabupaten beharrten auf diesen Plänen, während Majalengka absprang und somit ein Teil der Provinz Jawa Barat bleiben wollte.

Wirtschaft 
Der Regierungsbezirk bildet das Vorstadtgebiet der gleichnamigen Stadt. Wirtschaftlich spielt der Anbau von Mangos eine wichtige Rolle.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Cirebon (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat